Cyprien est un nom propre signifiant « un homme venant de Chypre (un chypriote) ».

Prénom 
Cyprien est un prénom masculin. Il a pour formes féminines Cyprienne et Cypriane.

Patronyme 

Jean-Pierre Cyprien, footballeur français.
Wylan Cyprien, footballeur français.

Variantes linguistiques 
 
  en italien

Saints chrétiens 
Voir .

Autres personnalités portant ce prénom 
 
 Cyprien de Toulon, (475-546), quatrième évêque connu de Toulon ;
 Cyprien, évêque polonais de Wrocław, décédé en 1207.
 Cyprien métropolite de Kiev († 1406).
 Cyprien  de Constantinople (en grec : Κυπριανός), patriarche de Constantinople au .
 Cyprien Iov (1989-), blogueur français, notamment sur YouTube.

Cinéma 

 Cyprien est un film de David Charhon sorti en 2009, avec Élie Semoun.

Références

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes 
 

Patronyme gascon
Patronyme normand
Patronyme occitan